Dorfdisko ist:
 eine häufig in abwertender Absicht so genannte Diskothek in ländlicher Umgebung
 Dorfdisko (Album), Musikalbum des Rappers Finch Asozial (2019)
 Dorfdisko (Band), deutsche Rockband aus Köln (2003–2008)